Lavar (: لاور‎‎, romanizado como Lāvar; también conocido como Lavar Shikh) es un pueblo en Kukherd Distrito Rural, Kukherd Distrito, Bastak Condado, Hormozgan Provincia, Irán. En el 2006 censo, su población era 544, en 115 familias.

Referencias 

Localidades de la provincia de Hormozgán